Gabriella Ferri – cantante italiana di musica leggera
 Gabriella Ferri – album di Gabriella Ferri del 1966 pubblicato dalla Jolly
 Gabriella Ferri – album di Gabriella Ferri del 1970 pubblicato dalla RCA Italiana